abreviação comum de "documento" ou "documentação"
 Documento de ordem de crédito, utilizado para efetuar transferências de recursos financeiros.
 Denominazione di origine controllata - certificado de origem (Itália)
 Denominação de Origem Controlada - certificado de origem (Portugal)
 .doc ou DOC - extensão de nome de arquivos de editor de texto
 Doc (série) - série de TV estrelada por Billy Ray Cyrus
 DOC - acrônimo de "distúrbio obsessivo-compulsivo"
 Doc - forma reduzida de "doutorado", utilizada sobretudo com referência ao pós-doutorado (pós-doc)

Desambiguações de siglas